Kindersley peut faire référence à :

Patronymes 
 Robert Kindersley (1871-1954), homme d'affaires et homme politique britannique.
 Hugh Kindersley (1899-1976), homme d'affaires et homme politique britannique.
 Robert Hugh Molesworth Kindersley (1929-2013), homme d'affaires et homme politique britannique.

Toponymes 
 Kindersley, une ville de la Saskatchewan (Canada).
 Kindersley, circonscription provinciale de la Saskatchewan, représentée depuis 1975.
 Kindersley,  circonscription électorale fédérale de la Saskatchewan, représentée de 1917 à 1968.
 Kindersley, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan, représentée de 1912 à 1938.
 Kindersley—Lloydminster, circonscription électorale fédérale de la Saskatchewan, représentée de 1979 à 1997.
 Battleford—Kindersley, circonscription électorale fédérale de la Saskatchewan, représentée de 1968 à 1979.
 Kerrobert-Kindersley, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise, représentée de 1938 à 1975.

Divers 
 Les Klippers de Kindersley, une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan.
 Dorling Kindersley, une maison d'édition internationale.